Coal City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Coal City (Illinois)
Coal City (West Virginia)